demografie
Giuseppe Verdi, Italiaans componist
Simone Verdi, Italiaans voetballer
economie
ver.di, Duitse vakbond
geografie
Verdi-Mogul, Nevada (Verenigde Staten)
Verdi (Californië), Californië (Verenigde Staten)
Verdi Township, Minnesota (Verenigde Staten)
politiek
Verdi Verdi, Italiaanse partij
transport
Verdi (spoorwegen), Italiaans-Zwitserse treinverbinding tussen Milaan en Bazel